Tatsache steht für:

 Tatsache, Situation, in der sich Dinge nachweislich befinden
 Tatsachen, Heftroman-Reihe aus dem Militärverlag der DDR (ab 1961)

Siehe auch: